FHV est un sigle qui peut désigner :
 Fachhochschule Vorarlberg (en français, Université des sciences appliquées du Vorarlberg), une haute école spécialisée autrichienne ;
 fièvre hémorragique virale, un terme générique désignant plusieurs maladies causées par des virus non apparentés ;
 France Hygiène Ventilation,  une enseigne française se développant en franchise, spécialisée dans l'entretien et la maintenance de systèmes de ventilation.

Notes et références